Андре́й Комаро́в:
 Комаров, Андрей Алексеевич (1896—1981) — советский учёный в области проектирования авиационных конструкций.
 Комаров, Андрей Анатольевич (род. 1959) — советский футболист, тренер.
 Комаров, Андрей Ильич (род. 1966) — российский политик и предприниматель.